Xander ist ein Familien- und männlicher Vorname. Es ist eine Variante bzw. Kurzform des griechischen Namens Alexander. Der Name Xandra stellt seine weibliche Entsprechung dar.

Bekannte Namensträger

Künstlername 
 Xander, dänischer Sänger, eigentlich Alexander Theo Linnet (* 1988); siehe Xander (Sänger)

Vorname 

 Xander Berkeley (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler
 Xander Blomme (* 2002), belgischer Fußballspieler
 Xander Botha (* 1994), südafrikanischer Eishockeyspieler
 Xander de Buisonjé (* 1973), niederländischer Sänger
 Xander Corvus (* 1988), US-amerikanischer Pornodarsteller
 Xander Tielens (* 1953), niederländischer Astronom

Familienname 
 Alec Cedric Xander (* 1990), deutscher Schriftsteller
 Brigitte Xander (1942–2008), österreichische Radio- und Fernsehmoderatorin

Weblinks 
 Eintrag auf www.behindthename.com

Familienname
Männlicher Vorname